Germania
 Schömberg – comune del circondario di Calw (Baden-Württemberg)
 Schömberg – comune del circondario dello Zollernalb (Baden-Württemberg)
 Schömberg – comune del circondario di Greiz (Turingia)

Pagine correlate 
 Schomberg